JG pode significar:

Jornal da Gazeta; telejornal brasileiro exibido na TV Gazeta.
Jornal da Globo; telejornal brasileiro exibido na Rede Globo.

Desambiguação